Capiznon jezik (ISO 639-3: cps; Capisano, Capiseño) austronezijski jezik na sjeveroistoku filipinskog otoka Panay, kojim govori oko 639 000 ljudi (2000).

Pripada bisajanskoj skupini centralnofilipinskih jezika, periferna podskupina.

Leksičke razlike između Capiznon i Hiligajnon jezika

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

centralnofilipinski jezici
jezici Filipina
jezici po abecedi:C